Оксеншерна:

 Оксеншерна — старинный шведский дворянский род.
 Оксеншерна, Аксель (1583—1654) — шведский государственный деятель, риксканцлер.
 Оксеншерна, Бенгт Габриельсон (1623—1702) — выдающийся шведский государственный деятель.
 Оксеншерна, Густав (1613—1648) — шведский администратор, член риксрода и губернатор Эстляндии.